Die Speedski-Weltmeisterschaft 2003 (FIS Speedskiing World Championships) war eine Weltmeisterschaft im Speedski, die vom 26. bis 29. März 2003 im finnischen Salla ausgetragen wurde.

Teilnehmer

Streckendaten

Medaillenspiegel

Nationen

Sportler

Ergebnisse

Männer

Damen

Weblinks 

 Ergebnisse der Männer und Damen auf speedski-info.com

Speedski-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Finnland
Salla (Finnland)
Wintersport (Finnland)